2 Motocyklowy Batalion Rozpoznawczy – samodzielny pododdział rozpoznawczy 1 KPanc.
 2 Batalion Rozpoznawczy – samodzielny pododdział rozpoznawczy 5 Saskiej Dywizji Pancernej; stacjonował w Gubinie
 2 Batalion Rozpoznawczy Szwoleżerów Rokitniańskich – samodzielny pododdział rozpoznawczy 2 PDZ; stacjonował w Stargardzie Szczecińskim